A Copa do Brasil de 2012 foi a 24ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Disputada entre 7 de março e 11 de julho de 2012.

Havia a possibilidade de uma mudança nessa edição com a participação dos clubes classificados para a Libertadores a partir de fases mais avançadas, porém, o até então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, anunciou que as modificações só aconteceriam na edição de 2013. Assim, essa edição ainda contou com 64 participantes.

O clube campeão foi o Palmeiras, que conquistou o título dessa competição pela segunda vez e a vaga para Libertadores 2013. Superou o  após derrotá-lo por 2 a 0 em Barueri e empatar a partida decisiva no Couto Pereira por 1 a 1. O título foi conquistado de forma invicta, tendo também o melhor ataque da competição (23 gols) e a melhor defesa com uma média de apenas 0,54 gols sofridos por jogo.

 i. Entende-se como melhor defesa a equipe que teve a menor média de gols sofridos por jogo.

Participantes

Estaduais e seletivas

Ranking 
Com a definição dos 54 representantes das federações estaduais, 10 clubes são apurados pelo ranking da CBF

Ranking atualizado em 13 de dezembro de 2011

 O  foi campeão da Copa do Brasil de Futebol de 2011 e por isso disputará a Copa Libertadores da América de 2012, abrindo uma vaga no ranking da CBF.
 O  foi campeão da Copa Libertadores da América de 2011 e por isso disputará a Copa Libertadores da América de 2012, abrindo uma vaga em seu Estado.
 O , campeão brasileiro de 2011, se classificou à Copa Libertadores da América de 2012, abrindo uma vaga em seu Estado.
 O , 3º colocado do brasileiro de 2011, se classificou à Copa Libertadores da América de 2012, abrindo uma vaga em seu Estado.
 O , 4º colocado do brasileiro de 2011, se classificou à Copa Libertadores da América de 2012, abrindo uma vaga em seu Estado.
 O , 5º colocado do brasileiro de 2011, se classificou à Copa Libertadores da América de 2012, abrindo uma vaga em seu Estado.

Confrontos 

Na primeira e segunda fases, o time melhor qualificado no ranking nacional joga a primeira partida como visitante. Caso este time vença a partida por 2 ou mais gols de diferença, estará automaticamente classificado para a próxima fase.

A partir das oitavas-de-final, a ordem dos jogos será definida por sorteio e a partida de volta é obrigatória.

Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.

{{Tabela Copa do Brasil
| fase1-time01 = 
| fase1-time02 = 
| fase1-time01-gols1 = 0
| fase1-time02-gols1 = 4
| fase1-time01-gols2 = –
| fase1-time02-gols2 = –
| fase1-time03 = 
| fase1-time04 = 
| fase1-time03-gols1 = 1
| fase1-time04-gols1 = 1
| fase1-time03-gols2 = 0
| fase1-time04-gols2 = 4
| fase1-time05 = 
| fase1-time06 = 
| fase1-time05-gols1 = 0
| fase1-time06-gols1 = 0
| fase1-time05-gols2 = 0
| fase1-time06-gols2 = 3
| fase1-time07 = 
| fase1-time08 = 
| fase1-time07-gols1 = 0
| fase1-time08-gols1 = 3
| fase1-time07-gols2 = –
| fase1-time08-gols2 = –
| fase1-time09 = 
| fase1-time10 = 
| fase1-time09-gols1 = 2
| fase1-time10-gols1 = 3
| fase1-time09-gols2 = 0
| fase1-time10-gols2 = 3
| fase1-time11 = 
| fase1-time12 = 
| fase1-time11-gols1 = 1
| fase1-time12-gols1 = 3
| fase1-time11-gols2 = –
| fase1-time12-gols2 = –
| fase1-time13 = 
| fase1-time14 = 
| fase1-time13-gols1 = 0
| fase1-time14-gols1 = 2
| fase1-time13-gols2 = –
| fase1-time14-gols2 = –
| fase1-time15 = 
| fase1-time16 = 
| fase1-time15-gols1 = 2
| fase1-time16-gols1 = 3
| fase1-time15-gols2 = 1
| fase1-time16-gols2 = 3
| fase1-time17 = 
| fase1-time18 = 
| fase1-time17-gols1 = 0
| fase1-time18-gols1 = 2
| fase1-time17-gols2 = –
| fase1-time18-gols2 = –
| fase1-time19 = 
| fase1-time20 = 
| fase1-time19-gols1 = 2
| fase1-time20-gols1 = 1
| fase1-time19-gols2 = 0
| fase1-time20-gols2 = 1
| fase1-time21 = 
| fase1-time22 = 
| fase1-time21-gols1 = 2
| fase1-time22-gols1 = 1
| fase1-time21-gols2 = 1
| fase1-time22-gols2 = 3
| fase1-time23 = 
| fase1-time24 = 
| fase1-time23-gols1 = 0
| fase1-time24-gols1 = 6
| fase1-time23-gols2 = –
| fase1-time24-gols2 = –
| fase1-time25 = 
| fase1-time26 = 
| fase1-time25-gols1 = 0
| fase1-time26-gols1 = 2
| fase1-time25-gols2 = –
| fase1-time26-gols2 = –
| fase1-time27 = 
| fase1-time28 = 
| fase1-time27-gols1 = 2
| fase1-time28-gols1 = 2
| fase1-time27-gols2 = 0
| fase1-time28-gols2 = 2
| fase1-time29 = 
| fase1-time30 = 
| fase1-time29-gols1 = 2
| fase1-time30-gols1 = 0
| fase1-time29-gols2 = 
| fase1-time30-gols2 = 
| fase1-time31 = 
| fase1-time32 = 
| fase1-time31-gols1 = 0
| fase1-time32-gols1 = 1
| fase1-time31-gols2 = 0
| fase1-time32-gols2 = 3
| fase1-time33 = 
| fase1-time34 = 
| fase1-time33-gols1 = 0
| fase1-time34-gols1 = 1
| fase1-time33-gols2 = 2
| fase1-time34-gols2 = 4
| fase1-time35 = 
| fase1-time36 = 
| fase1-time35-gols1 = 0
| fase1-time36-gols1 = 0
| fase1-time35-gols2 = 2
| fase1-time36-gols2 = 5
| fase1-time37 = 
| fase1-time38 = 
| fase1-time37-gols1 = 1
| fase1-time38-gols1 = 0
| fase1-time37-gols2 = 0
| fase1-time38-gols2 = 2
| fase1-time39 = 
| fase1-time40 = 
| fase1-time39-gols1 = 0
| fase1-time40-gols1 = 1
| fase1-time39-gols2 = 0
| fase1-time40-gols2 = 4
| fase1-time41 = 
| fase1-time42 = 
| fase1-time41-gols1 = 0
| fase1-time42-gols1 = 0
| fase1-time41-gols2 = 1
| fase1-time42-gols2 = 2
| fase1-time43 = 
| fase1-time44 = 
| fase1-time43-gols1 = 2
| fase1-time44-gols1 = 3
| fase1-time43-gols2 = 0
| fase1-time44-gols2 = 3
| fase1-time45 = 
| fase1-time46 = 
| fase1-time45-gols1 = 1
| fase1-time46-gols1 = 2
| fase1-time45-gols2 = 3
| fase1-time46-gols2 = 2
| fase1-time47 = 
| fase1-time48 = 
| fase1-time47-gols1 = 1
| fase1-time48-gols1 = 3
| fase1-time47-gols2 = –
| fase1-time48-gols2 = –
| fase1-time49 = 
| fase1-time50 = 
| fase1-time49-gols1 = 0
| fase1-time50-gols1 = 5
| fase1-time49-gols2 = –
| fase1-time50-gols2 = –
| fase1-time51 = 
| fase1-time52 = 
| fase1-time51-gols1 = 0
| fase1-time52-gols1 = 0
| fase1-time51-gols2 = 0
| fase1-time52-gols2 = 2
| fase1-time53 = 
| fase1-time54 = 
| fase1-time53-gols1 = 2
| fase1-time54-gols1 = 0
| fase1-time53-gols2 = 0
| fase1-time54-gols2 = 3
| fase1-time55 =
| fase1-time56 = 
| fase1-time55-gols1 = 1
| fase1-time56-gols1 = 1
| fase1-time55-gols2 = 
| fase1-time56-gols2 = 
| fase1-time57 = 
| fase1-time58 = 
| fase1-time57-gols1 = 2
| fase1-time58-gols1 = 3
| fase1-time57-gols2 = 1
| fase1-time58-gols2 = 2
| fase1-time59 = 
| fase1-time60 = 
| fase1-time59-gols1 = 0
| fase1-time60-gols1 = 0
| fase1-time59-gols2 = 0
| fase1-time60-gols2 = 2
| fase1-time61 = 
| fase1-time62 = 
| fase1-time61-gols1 = 1
| fase1-time62-gols1 = 3
| fase1-time61-gols2 = –
| fase1-time62-gols2 = –
| fase1-time63 = 
| fase1-time64 = 
| fase1-time63-gols1 = 0
| fase1-time64-gols1 = 2
| fase1-time63-gols2 = –
| fase1-time64-gols2 = –
| fase2-time01 = 
| fase2-time02 = 
| fase2-time01-gols1 = 2
| fase2-time02-gols1 = 0
| fase2-time01-gols2 = 0
| fase2-time02-gols2 = 4
| fase2-time03 = 
| fase2-time04 = 
| fase2-time03-gols1 = 2
| fase2-time04-gols1 = 1
| fase2-time03-gols2 = 0
| fase2-time04-gols2 = 4
| fase2-time05 = 
| fase2-time06 = 
| fase2-time05-gols1 = 4
| fase2-time06-gols1 = 0
| fase2-time05-gols2 = 1
| fase2-time06-gols2 = 2
| fase2-time07 = 
| fase2-time08 = 
| fase2-time07-gols1 = 0
| fase2-time08-gols1 = 1
| fase2-time07-gols2 = 0
| fase2-time08-gols2 = 3
| fase2-time09 = 
| fase2-time10 = 
| fase2-time09-gols1 = 1
| fase2-time10-gols1 = 2
| fase2-time09-gols2 = 1
| fase2-time10-gols2 = 5
| fase2-time11 = 
| fase2-time12 = 
| fase2-time11-gols1 = 1
| fase2-time12-gols1 = 1
| fase2-time11-gols2 = 1
| fase2-time12-gols2 = 4
| fase2-time13 =
| fase2-time14 = 
| fase2-time13-gols1 = 2
| fase2-time14-gols1 = 2
| fase2-time13-gols2 = 1
| fase2-time14-gols2 = 1
| fase2-time15 = 
| fase2-time16 = 
| fase2-time15-gols1 = 1
| fase2-time16-gols1 = 3
| fase2-time15-gols2 = –
| fase2-time16-gols2 = –
| fase2-time17 = 
| fase2-time18 = 
| fase2-time17-gols1 = 2
| fase2-time18-gols1 = 1
| fase2-time17-gols2 = 
| fase2-time18-gols2 = 
| fase2-time19 = 
| fase2-time20 = 
| fase2-time19-gols1 = 2
| fase2-time20-gols1 = 5
| fase2-time19-gols2 = –
| fase2-time20-gols2 = –
| fase2-time21 = 
| fase2-time22 = 
| fase2-time21-gols1 = 0
| fase2-time22-gols1 = 0
| fase2-time21-gols2 = 3
| fase2-time22-gols2 = 4
| fase2-time23 = 
| fase2-time24 = 
| fase2-time23-gols1 = 0
| fase2-time24-gols1 = 5
| fase2-time23-gols2 = –
| fase2-time24-gols2 = –
| fase2-time25 = 
| fase2-time26 = 
| fase2-time25-gols1 = 1
| fase2-time26-gols1 = 1
| fase2-time25-gols2 = 2
| fase2-time26-gols2 = 3
| fase2-time27 =
| fase2-time28 =
| fase2-time27-gols1 = 1
| fase2-time28-gols1 = 2
| fase2-time27-gols2 = 0
| fase2-time28-gols2 = 0
| fase2-time29 = 
| fase2-time30 = 
| fase2-time29-gols1 = 1
| fase2-time30-gols1 = 0
| fase2-time29-gols2 = 0
| fase2-time30-gols2 = 3
| fase2-time31 = 
| fase2-time32 = 
| fase2-time31-gols1 = 2
| fase2-time32-gols1 = 1
| fase2-time31-gols2 = 4
| fase2-time32-gols2 = 1
| fase3-time01 = 
| fase3-time02 = 
| fase3-time01-gols1 = 0
| fase3-time02-gols1 = 0
| fase3-time01-gols2 = 0
| fase3-time02-gols2 = 2
| fase3-time03 = 
| fase3-time04 = 
| fase3-time03-gols1 = 0
| fase3-time04-gols1 = 2
| fase3-time03-gols2 = 0
| fase3-time04-gols2 = 2
| fase3-time05 = 
| fase3-time06 = 
| fase3-time05-gols1 = 1
| fase3-time06-gols1 = 0
| fase3-time05-gols2 = 2
| fase3-time06-gols2 = 1
| fase3-time07 = 
| fase3-time08 = 
| fase3-time07-gols1 = 1
| fase3-time08-gols1 = 2
| fase3-time07-gols2 = 0
| fase3-time08-gols2 = 4
| fase3-time09 = 
| fase3-time10 = 
| fase3-time09-gols1 = 1
| fase3-time10-gols1 = 0
| fase3-time09-gols2 = 1
| fase3-time10-gols2 = 3
| fase3-time11 = 
| fase3-time12 = 
| fase3-time11-gols1 = 2
| fase3-time12-gols1 = 0
| fase3-time11-gols2 = 1
| fase3-time12-gols2 = 2
| fase3-time13 = 
| fase3-time14 = 
| fase3-time13-gols1 = 1
| fase3-time14-gols1 = 1
| fase3-time13-gols2 = 2
| fase3-time14-gols2 = 1
| fase3-time15 = 
| fase3-time16 = 
| fase3-time15-gols1 = 4
| fase3-time16-gols1 = 1
| fase3-time15-gols2 = 1
| fase3-time16-gols2 = 0
| fase4-time01 = 
| fase4-time02 = 
| fase4-time01-gols1 = 1
| fase4-time02-gols1 = 2
| fase4-time01-gols2 = 0
| fase4-time02-gols2 = 2
| fase4-time03 = 
| fase4-time04 =

Premiação

Maiores públicos 

Esses são os dez maiores públicos da Copa do Brasil 2012:

 i. Considera-se apenas o público pagante

Artilheiros 

8 gols (1)
Luís Fabiano ()

7 gols (1)
 Guerrón ()

5 gols (2)
 Jonatas Belusso ()
 Jaílson ()

4 gols (7)
 Hernán Barcos ()
 André (Atlético-MG)
 Anderson Aquino ()
 Ramon ()
 Léo Gago ()
 Ricardo Jesus ()
 Neto Baiano ()

Ver também 
 Copa do Brasil de Futebol

Ligações externas